Le logiciel Charlemagne est un progiciel de gestion intégré (PGI, en français), ou Enterprise Resource planning (ERP, en anglais) spécialisé dans la gestion des structures d'enseignement privé en France (lycées, collèges...). C'est un produit français. Il est édité par Aplim (Appartenant au groupe APLON).

Histoire 

Quelque temps après sa création en 1996, la société Statim crée et commercialise le logiciel Charlemagne (probablement en référence à l'empereur Charlemagne qui promut le rôle de l'école dans le royaume franc) : 

 2001 : l'espace en ligne destiné aux familles Sacré Charlemagne est créé. Il sera renommé EcoleDirecte peu de temps après ;
 2003 : Charlemagne est utilisé dans 507 établissements ;
 2008-2009 : 750 établissements utilisent le logiciel Charlemagne ;
 2019-2020 : plus de 3500 établissements sont équipés de Charlemagne.

En 2017, Statim est racheté par le groupe APLON. Les produits Charlemagne sont désormais développés par Statim et le groupe Aplon.

Le , Statim fusionne avec APLON, devenant Aplim, développeur officiel de Charlemagne et Ecoledirecte.

Fonctionnement 
Il assure actuellement (2018) les fonctions suivantes : 

 Administratif ;
 Vie scolaire ;
 Emploi du Temps ;
 Notes ;
 Gestion ;
 Comptabilité ;
Paie / RH ;
 Passage ;
 Entreprises, stages ;
Gestion de la branche EcoleDirecte.

Le progiciel fonctionne actuellement essentiellement avec des informations structurées.

Voir aussi

Articles connexes 
 EcoleDirecte
 Progiciel
 Enseignement
 Enseignement privé en France

Liens externes 
 Site officiel d'Aplim

Notes et références 

Enseignement en Europe
Progiciel de gestion intégré